A 2004-2005-ös német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 30. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot az 1. FC Köln nyerte meg, mögötte az MSV Duisburg és az Eintracht Frankfurt jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 2004–2005-ös Bundesliga
 2004–2005-ös német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja 
 2. Bundesliga @ DFB
 Kicker.de

német 2
Német labdarúgó-bajnokságok